Stati Uniti d'America
 Woodland Park – città della Contea di Teller, Colorado
 Woodland Park (West Paterson fino al 2008) – borough della Contea di Passaic, New Jersey
 Woodland Park –  census-designated place (CDP) nello stato del Nebraska, nella contea di Stanton